Bolax echinus är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl och Dc. Bolax echinus ingår i släktet Bolax och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
echinus